La nazionale di pallavolo femminile di Macao è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo di Macao ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Macao.

Storia

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi della Lusofonia

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile di Macao